Pygmalion steht für:
 Pygmalion, zwei Figuren der griechischen Mythologie
 Pygmalion (Rousseau), Bühnenwerk von Jean-Jacques Rousseau
 Pygmalion (Shaw), Schauspiel von George Bernard Shaw
 Pygmalion (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (433) Eros
 Pygmalion (Graun), ein Ballett von Carl Heinrich Graun (1745)
 Pigmalion (Rameau), ein Opern-Einakter / Ballett-Akt von Jean-Philippe Rameau (1748)
 Pygmalion (Schweitzer), eine Oper (lyrische Szene) von Anton Schweitzer (1772)
 Pygmalion (Aspelmayr), eine Oper von Franz Aspelmayr (1772)
 Pygmalion (Benda), ein Melodram von Georg Benda (1779)
 Pygmalion (Lefebvre), ein Ballett von François-Charlemagne Lefebvre (1800)
 Pygmalion (Cherubini), eine Oper von Luigi Cherubini (1819)
 Pygmalion (Delvaux), ein Gemälde von Paul Delvaux (1939)
 Pygmalion Theater Wien, ein Theater in Wien
 Pygmalion (1935), deutscher Spielfilm von Erich Engel
 Pygmalion (1937), niederländischer Spielfilm von Ludwig Berger
 Pygmalion XII, deutscher Spielfilm von Ingrid Sander
 Originaltitel des Films Der Roman eines Blumenmädchens (1938)

Il Pigmalione steht für:
 Il Pigmalione, Oper von Gaetano Donizetti (1816)

Siehe auch:
 Pygmalion-Effekt, Resultat eines psychologischen Experiments